Paletten kan henvise til flere emner:

 Paletten (Viborg) – spillested
 Paletten (tidsskrift) – et svensk kulturtidsskrift
 Paletten (Herlev) – kulturhus
Se også
 Palette – et malerværktøj